Saastamoinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1932), homme d'affaires et politique finlandais
 (1887-1946), gymnaste finlandais
 (né en 1967), joueur finlandais de football
 (1887-1946), diplomate finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois